apokopa – proces fonetyczny
 apokopa – figura retoryczna w muzyce